Donaukanallinie bezeichnet:
historisch die Eisenbahnstrecke Hauptzollamt–Heiligenstadt der Wiener Dampfstadtbahn beziehungsweise der Wiener Elektrischen Stadtbahn
gegenwärtig den Abschnitt Landstraße–Heiligenstadt der Wiener U-Bahn-Linie 4